Кичигин — русская фамилия; имеет женскую форму Кичигина.Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Кичигин (в монашестве Гавриил) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Белозерский.
 Кичигин, Александр Александрович (род. 1961) — глава администрации Железногорска, председатель Курской областной Думы.
 Кичигин, Георгий Петрович (род. 1951) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 Кичигин, Игорь Юрьевич (род. 1969) — советский, российский и узбекский футболист.
 Кичигин, Николай Григорьевич (1913—1993) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Кичигин, Семён Афанасьевич (1886—1918) — русский революционер, участник Гражданской войны.
 Кичигин, Сергей Александрович (псевдоним: Сергей Тойма, 1951—2019) — украинский журналист и издатель, владелец газет «Киевские ведомости» и «2000».

Кичигина, Галина Александровна (род. 1988) — казахстанская легкоатлетка (спортивная ходьба). См. также 
  — название населённых пунктов.

Примечания